BRCA (krajš. breast cancer = angl. rak dojke) je naziv dveh genov:
 BRCA1 in 
 BRCA2. 

Gena BRCA1 in BRCA2 so raziskovalci dokazali sredi 90. let prejšnjega stoletja pri družinah s pogostim pojavljanjem raka dojke in jajčnika. Gena sta odgovorna za nastanek dednega raka dojke in jajčnika. Oba gena sta
pri človeku prisotna v vsaki celici, udeležena pa sta v popravilu napak molekule DNK ter sodita med tumor zavirajoče gene. Gena naj bi bila vključena v nadzor celične delitve ter v vzdrževanje procesa popravila DNK.

Nahajanje 
Gen BRCA1 leži na dolgem kraku 17. kromosoma in zajema 24 eksonov, ki kodirajo 1863 aminokislin dolgo beljakovino. Gen BRCA2 leži na dolgem kraku 13. kromosoma. Gen zajema 27 eksonov, ki kodirajo 3418 aminokislin dolgo beljakovino.

Mutacije 
Mutacije genov BRCA same ne vodijo v nastanek rakave bolezni, ampak omogočajo, da se druge genetske napake kopičijo. Ogroženost za nastanek raka dojk je pri nosilcih mutiranih genov BRCA1 ali BRCA 2 (pri slednjem tudi pri moških) zelo velika, saj do 70. leta starosti znaša 60–80 odstotkov. Tudi ogroženost za nastanek raka jajčnikov je pri nosilkah mutacij večja in znaša 30–40 odstotkov pri mutaciji gena BRCA1 (do 70. leta starosti) in 20 odstotkov pri mutaciji gena BRCA2. Mutacije obeh genov so povezane tudi z večjo ogroženostjo za nastanek nekaterih drugih vrst raka; BRCA1 povezujemo z nastankom raka debelega črevesa, BRCA2 pa z nastankom raka trebušne slinavke, ustne votline, želodca in obsečnice (prostate).

Sklici 

Tumor zavirajoči geni